Isla Mujeres kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Isla Mujeres (kommun) – en kommun i delstaten Quintana Roo på fastlandet med ön Isla Mujeres
 Isla Mujeres – en ö i kommunen Isla Mujeres 
 Isla Mujeres Airport – en flygplats på ön Isla Mujeres
 Isla Mujeres (ort) – ort på ön Isla Mujeres 

Robotskapade Mexikoförgreningar